Суперлига 1993/1994 () — 81-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Осенний этап

Весенний этап

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 1993/94 на сайте danskfodbold.com
 Сезон 1993/94 на сайте rsssf.com

1993/1994
Дания
Дания
Спорт в Дании в 1993 году
Спорт в Дании в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994